Paglia peut désigner :

Patronyme
Paglia est le nom d'une famille de peintres italiens de la Renaissance :
Angelo Paglia (1681-1763),
Antonio Paglia (1680-1747), frère du précédent ;
Francesco Paglia (né en 1636 - mort après 1700), père des précédents ;
Camille Paglia (née en 1947), écrivain américaine ;

Toponyme
Paglia, rivière italienne, affluent du Tibre ;
Paglia Orba, sommet corse, dans le massif du Monte Cinto ;

Divers
Paglia Orba, navire roulier de Corsica Linea.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme